Hoberg ist der Familienname folgender Personen:
 Annegret Hoberg (* 1955), deutsche Kunsthistorikerin, Autorin und Kuratorin
 Clemens August Hoberg (1912–1945), deutscher Philosoph
 Dirk Hoberg (* 1981), deutscher Koch
 Fritz-Werner Hoberg (1913–1994), deutscher Politiker (CDU)
 Gottfried Hoberg (1857–1924), katholischer Theologe, Philologe, Priester und Hochschullehrer
 Hermann Hoberg (1907–1992), deutscher katholischer Geistlicher, Kirchenhistoriker
 Reinhold Hoberg (1859–1932), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator 
 Rudolf Hoberg (* 1936), deutscher Sprachwissenschaftler
 Willi Hoberg (1911–1945), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat des Kreises Geldern

Siehe auch:
 Hoberg & Driesch, Düsseldorfer Konzern im Bereich Herstellung und Handel mit Rohren und Hohlprofilen
 Hohberg (Begriffsklärung)
 Hoheberg